

502001–502100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 502001 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 502002 || || 28 d'agost de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 502003 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 502004 || || 5 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 502005 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 502006 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 502007 || || 12 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 502008 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 502009 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 502010 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 502011 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 502012 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 502013 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 502014 || || 15 de desembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 502015 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 502016 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 502017 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 502018 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 502019 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 502020 || || 12 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 502021 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 502022 || || 5 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 502023 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 502024 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 502025 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 502026 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 502027 || || 21 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 502028 || || 22 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 502029 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 502030 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 502031 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 502032 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 502033 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 502034 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 502035 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 502036 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 502037 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 502038 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 502039 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 502040 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 502041 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 502042 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 502043 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 502044 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 502045 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 502046 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 502047 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 502048 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 502049 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 502050 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 502051 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 502052 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 502053 || || 24 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 502054 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 502055 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 502056 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 502057 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 502058 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 502059 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 502060 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 502061 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 502062 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 502063 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 502064 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 502065 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 502066 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 502067 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 502068 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 502069 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 502070 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 502071 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 502072 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 502073 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 502074 || || 11 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 502075 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 502076 || || 15 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 502077 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 502078 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 502079 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 502080 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 502081 || || 23 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 502082 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 502083 || || 28 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 502084 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 502085 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 502086 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 502087 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 502088 || || 16 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 502089 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 502090 || || 3 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 502091 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 502092 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 502093 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 502094 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 502095 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 502096 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 502097 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 502098 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 502099 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 502100 || || 11 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

502101–502200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 502101 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 502102 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 502103 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 502104 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 502105 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 502106 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 502107 || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 502108 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 502109 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 502110 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 502111 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 502112 || || 2 de gener de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 502113 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 502114 || || 11 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 502115 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 502116 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 502117 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 502118 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 502119 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 502120 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 502121 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 502122 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 502123 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 502124 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 502125 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 502126 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 502127 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 502128 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 502129 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 502130 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 502131 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 502132 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 502133 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 502134 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 502135 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 502136 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 502137 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 502138 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 502139 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 502140 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 502141 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 502142 || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 502143 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 502144 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 502145 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 502146 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 502147 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 502148 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 502149 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 502150 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 502151 || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 502152 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 502153 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 502154 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 502155 || || 29 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 502156 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 502157 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 502158 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 502159 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 502160 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 502161 || || 29 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 502162 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 502163 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 502164 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 502165 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 502166 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 502167 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 502168 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 502169 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 502170 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 502171 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 502172 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 502173 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 502174 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 502175 || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 502176 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 502177 || || 27 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 502178 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 502179 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 502180 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 502181 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 502182 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 502183 || || 14 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 502184 || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 502185 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 502186 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 502187 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 502188 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 502189 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 502190 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 502191 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 502192 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 502193 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 502194 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 502195 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 502196 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 502197 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 502198 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 502199 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 502200 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

502201–502300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502201 || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 502202 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 502203 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 502204 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 502205 || || 11 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 502206 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 502207 || || 29 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 502208 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 502209 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 502210 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 502211 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 502212 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 502213 || || 2 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 502214 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 502215 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 502216 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 502217 || || 8 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 502218 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 502219 || || 21 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 502220 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 502221 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 502222 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 502223 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 502224 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 502225 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 502226 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 502227 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 502228 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 502229 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 502230 || || 9 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 502231 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 502232 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 502233 || || 21 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 502234 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 502235 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 502236 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 502237 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 502238 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 502239 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 502240 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 502241 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 502242 || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 502243 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 502244 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 502245 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 502246 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 502247 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 502248 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 502249 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 502250 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 502251 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 502252 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 502253 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 502254 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 502255 || || 23 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 502256 || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 502257 || || 4 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 502258 || || 14 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 502259 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 502260 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 502261 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 502262 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 502263 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 502264 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 502265 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 502266 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 502267 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 502268 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 502269 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 502270 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 502271 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 502272 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 502273 || || 14 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 502274 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 502275 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 502276 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 502277 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 502278 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 502279 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 502280 || || 17 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 502281 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 502282 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 502283 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 502284 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 502285 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 502286 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 502287 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 502288 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 502289 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 502290 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 502291 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 502292 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 502293 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 502294 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 502295 || || 9 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 502296 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 502297 || || 19 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 502298 || || 4 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 502299 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 502300 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

502301–502400 

|-bgcolor=#fefefe
| 502301 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 502302 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 502303 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 502304 || || 9 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 502305 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 502306 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 502307 || || 15 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 502308 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 502309 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 502310 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 502311 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 502312 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 502313 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 502314 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 502315 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 502316 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 502317 || || 17 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 502318 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 502319 || || 14 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 502320 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 502321 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 502322 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 502323 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 502324 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 502325 || || 1 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 502326 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 502327 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 502328 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 502329 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 502330 || || 4 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 502331 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 502332 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 502333 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 502334 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 502335 || || 10 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 502336 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 502337 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 502338 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 502339 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 502340 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 502341 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 502342 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 502343 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 502344 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 502345 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 502346 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 502347 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 502348 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 502349 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 502350 || || 11 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 502351 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 502352 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 502353 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 502354 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 502355 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 502356 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 502357 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 502358 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 502359 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 502360 || || 26 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 502361 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 502362 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 502363 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 502364 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 502365 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 502366 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 502367 || || 12 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 502368 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 502369 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 502370 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 502371 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 502372 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 502373 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 502374 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 502375 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 502376 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 502377 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 502378 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 502379 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 502380 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 502381 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 502382 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 502383 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 502384 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 502385 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 502386 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 502387 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 502388 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 502389 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 502390 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 502391 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 502392 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 502393 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 502394 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 502395 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 502396 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 502397 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 502398 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 502399 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 502400 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

502401–502500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 502401 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 502402 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 502403 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 502404 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 502405 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 502406 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 502407 || || 18 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 502408 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 502409 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 502410 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 502411 || || 6 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 502412 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 502413 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 502414 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 502415 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 502416 || || 5 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 502417 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 502418 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 502419 || || 30 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 502420 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 502421 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 502422 || || 10 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 502423 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 502424 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 502425 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 502426 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 502427 || || 18 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 502428 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 502429 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 502430 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 502431 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 502432 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 502433 || || 25 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 502434 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 502435 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 502436 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 502437 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 502438 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 502439 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 502440 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 502441 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 502442 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 502443 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 502444 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 502445 || || 25 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 502446 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 502447 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 502448 || || 19 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 502449 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 502450 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 502451 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 502452 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 502453 || || 30 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 502454 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 502455 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 502456 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 502457 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 502458 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 502459 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 502460 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 502461 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 502462 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 502463 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 502464 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 502465 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 502466 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 502467 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 502468 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 502469 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 502470 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 502471 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 502472 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 502473 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 502474 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 502475 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 502476 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 502477 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 502478 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 502479 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 502480 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 502481 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 502482 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 502483 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 502484 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 502485 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 502486 || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 502487 || || 19 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 502488 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 502489 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 502490 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 502491 || || 6 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 502492 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 502493 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 502494 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 502495 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 502496 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 502497 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 502498 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 502499 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 502500 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

502501–502600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502501 || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 502502 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 502503 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 502504 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 502505 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 502506 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 502507 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 502508 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 502509 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 502510 || || 13 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 502511 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 502512 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 502513 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 502514 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 502515 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 502516 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 502517 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 502518 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 502519 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 502520 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 502521 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 502522 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 502523 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 502524 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 502525 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 502526 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 502527 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 502528 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 502529 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 502530 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 502531 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 502532 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 502533 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 502534 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 502535 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 502536 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 502537 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 502538 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 502539 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 502540 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 502541 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 502542 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 502543 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 502544 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 502545 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 502546 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 502547 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 502548 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 502549 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 502550 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 502551 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 502552 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 502553 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 502554 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 502555 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 502556 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 502557 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 502558 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 502559 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 502560 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 502561 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 502562 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 502563 || || 7 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 502564 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 502565 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 502566 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 502567 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 502568 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 502569 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 502570 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 502571 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 502572 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 502573 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 502574 || || 3 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 502575 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 502576 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 502577 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 502578 || || 15 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#FA8072
| 502579 || || 5 d'octubre de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 502580 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 502581 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 502582 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 502583 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 502584 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 502585 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 502586 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 502587 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 502588 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 502589 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 502590 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 502591 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 502592 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 502593 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 502594 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 502595 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 502596 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 502597 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 502598 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 502599 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 502600 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

502601–502700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502601 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 502602 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 502603 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 502604 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 502605 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 502606 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 502607 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 502608 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 502609 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 502610 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 502611 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 502612 || || 8 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 502613 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 502614 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 502615 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 502616 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 502617 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 502618 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 502619 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 502620 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 502621 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 502622 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 502623 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 502624 || || 6 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 502625 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 502626 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 502627 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 502628 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 502629 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 502630 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 502631 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 502632 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 502633 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 502634 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 502635 || || 6 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 502636 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 502637 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 502638 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 502639 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 502640 || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 502641 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 502642 || || 16 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 502643 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 502644 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 502645 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 502646 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 502647 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 502648 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 502649 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 502650 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 502651 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 502652 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 502653 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 502654 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 502655 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 502656 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 502657 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 502658 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 502659 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 502660 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 502661 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 502662 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 502663 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 502664 || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 502665 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 502666 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 502667 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 502668 || || 3 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 502669 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 502670 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 502671 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 502672 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 502673 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 502674 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 502675 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 502676 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 502677 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 502678 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 502679 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 502680 || || 19 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 502681 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 502682 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 502683 || || 1 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 502684 || || 24 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 502685 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 502686 || || 25 de novembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 502687 || || 5 de maig de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 502688 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 502689 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 502690 || || 7 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 502691 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 502692 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 502693 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 502694 || || 5 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 502695 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 502696 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 502697 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 502698 || || 24 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 502699 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 502700 || || 7 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

502701–502800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502701 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 502702 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 502703 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 502704 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 502705 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 502706 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 502707 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 502708 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 502709 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 502710 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 502711 || || 29 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 502712 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 502713 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 502714 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 502715 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 502716 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 502717 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 502718 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 502719 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 502720 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 502721 || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 502722 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 502723 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 502724 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 502725 || || 9 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 502726 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 502727 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 502728 || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 502729 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 502730 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 502731 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 502732 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 502733 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 502734 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 502735 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 502736 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 502737 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 502738 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 502739 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 502740 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 502741 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 502742 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 502743 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 502744 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 502745 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 502746 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 502747 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 502748 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 502749 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 502750 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 502751 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 502752 || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 502753 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 502754 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 502755 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 502756 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 502757 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 502758 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 502759 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 502760 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 502761 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 502762 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 502763 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 502764 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 502765 || || 27 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 502766 || || 22 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 502767 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 502768 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 502769 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 502770 || || 18 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 502771 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 502772 || || 21 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 502773 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 502774 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 502775 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 502776 || || 8 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 502777 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 502778 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 502779 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 502780 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 502781 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 502782 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 502783 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 502784 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 502785 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 502786 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 502787 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 502788 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 502789 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 502790 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 502791 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 502792 || || 7 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 502793 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 502794 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 502795 || || 25 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 502796 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 502797 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 502798 || || 19 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 502799 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 502800 || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

502801–502900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502801 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 502802 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 502803 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 502804 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 502805 || || 3 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 502806 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 502807 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 502808 || || 17 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 502809 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 502810 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 502811 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 502812 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 502813 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 502814 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 502815 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 502816 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 502817 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 502818 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 502819 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 502820 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 502821 || || 14 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 502822 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 502823 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 502824 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 502825 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 502826 || || 21 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 502827 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 502828 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 502829 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 502830 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 502831 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 502832 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 502833 || || 13 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 502834 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 502835 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 502836 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 502837 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 502838 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 502839 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 502840 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 502841 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 502842 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 502843 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 502844 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 502845 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 502846 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 502847 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 502848 || || 30 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 502849 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 502850 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 502851 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 502852 || || 10 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 502853 || || 8 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 502854 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 502855 || || 30 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 502856 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 502857 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 502858 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 502859 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 502860 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 502861 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 502862 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 502863 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 502864 || || 16 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 502865 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 502866 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 502867 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 502868 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 502869 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 502870 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 502871 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 502872 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 502873 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 502874 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 502875 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 502876 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 502877 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 502878 || || 23 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 502879 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 502880 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 502881 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 502882 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 502883 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 502884 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 502885 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 502886 || || 16 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 502887 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 502888 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 502889 || || 12 de març de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 502890 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 502891 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 502892 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#C2FFFF
| 502893 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 502894 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 502895 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 502896 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 502897 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 502898 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 502899 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 502900 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

502901–503000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 502901 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 502902 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 502903 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 502904 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 502905 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 502906 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 502907 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 502908 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 502909 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 502910 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 502911 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 502912 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 502913 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 502914 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 502915 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 502916 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 502917 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 502918 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 502919 || || 27 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 502920 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 502921 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 502922 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 502923 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 502924 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 502925 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 502926 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 502927 || || 24 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 502928 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 502929 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 502930 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 502931 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 502932 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 502933 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 502934 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 502935 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 502936 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 502937 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 502938 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 502939 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 502940 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 502941 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 502942 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 502943 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 502944 || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 502945 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 502946 || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 502947 || || 23 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 502948 || || 30 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 502949 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 502950 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 502951 || || 22 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 502952 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 502953 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 502954 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 502955 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 502956 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 502957 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 502958 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 502959 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 502960 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 502961 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 502962 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 502963 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 502964 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 502965 || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 502966 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 502967 || || 10 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 502968 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 502969 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 502970 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 502971 || || 22 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 502972 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 502973 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 502974 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 502975 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 502976 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 502977 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 502978 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 502979 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 502980 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 502981 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 502982 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 502983 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 502984 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 502985 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 502986 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 502987 || || 13 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 502988 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 502989 || || 27 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 502990 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 502991 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 502992 || || 3 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 502993 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 502994 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 502995 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 502996 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 502997 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 502998 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 502999 || || 4 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 503000 || || 18 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (500001)-(505000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)